Pap István
 Pap István (1790–1864) református lelkész, egyházi író
 Pap István (1861–1952) kúriai tanácselnök, jogi író
 Pap István (1865–1943) református teológiai tanár, lapszerkesztő, egyházi író
 Pap István (1908–1989) emlékiratíró, kertészmérnök, növénynemesítő, politikus, országgyűlési képviselő
 Pap István (1915–1994) erdélyi magyar agrármérnök, mezőgazdasági szakíró, egyetemi adjunktus
 Pap István (1932) röplabdázó

Papp István
 Papp István (1901–1972) nyelvész, egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora
 Papp István (1919–1996) színész
 Papp István (1920–1986) gépészmérnök, Állami díjas
 Papp István (1924–1984) tanár
 Papp István (1931) könyvtárigazgató-helyettes
 Papp István (?) Gödöllő tanácselnöke (1983–1990)
 Papp István "Gázsa" (1959) erdélyi táncházi prímás
 Papp István (1963–1987) labdarúgó (Haladás)
 Papp István (1987) színész
 Papp István (1979) történész, a történelemtudományok doktora, az ÁBTL tudományos munkatársa

hasonló nevűek
 Bilkei Pap István (1865–1943) teológiai tanár
 Papp István Géza (1941) mérnök, evezős, sportvezető
 Szoboszlai Pap István (1786–1855) református püspök, egyházi író

Jegyzetek